

Органи місцевого самоврядування 
 Лиманська сільська рада — орган місцевого самоврядування Лиманської сільської громади, Одеська область, Білгород-Дністровський район

Ліквідовані сільські ради 
 Лиманська сільська рада — Луганська область, Старобільський район
 Лиманська сільська рада — Одеська область, Ренійський район
 Лиманська сільська рада — Харківська область, Зміївський район